Wda – rzeka, lewy dopływ rzeki Wisły
 Wda – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo.